Az 1963-as csendes-óceáni játékokon a férfi labdarúgótornát augusztus 29. és szeptember 7. között rendezték. Ez volt az 1. csendes-óceáni játékok.  A játékokat Fidzsi-szigetek rendezte meg, a nyertes pedig Új-Kaledónia lett, aminek az volt az 1. győzelme.

Résztvevők

Első kör

Egyenes kieséses szakasz

Elődöntő

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Results on RSSSF

1963 a labdarúgásban